IVM steht als Abkürzung für:

 Industrie-Verband Motorrad Deutschland
 Ingenieurleistungsgesellschaft für Verfahrenstechnik und Maschinenbau, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Innoson Vehicle Manufacturing, nigerianischer Automobilhersteller
 In-vitro-Maturation, eine Form der künstlichen Befruchtung

i. V. m. steht für:
 i. V. m., in Verbindung mit

Abkürzung